Іван-чай — назва рослини Хаменерію вузьколистого
 Іван-чай (напій) — чорний чай, що отримувався з Хаменерію вузьколистого до широкого розповсюдження чаю з країн Азії